Ruonasenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruonasenjärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Ruonasenjärvi (sjö i Mellersta Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar